Бенеди́кт I (Бенуа́ I; ; погиб в 916 или около 930, Амбрён) — архиепископ Амбрёна (около 900 или не позднее 908—916 или около 930), местночтимый святой, почитаемый .

Биография 
Списки глав кафедры Амбрёна указывают, что Бенедикт был здесь преемником архиепископа Арно, и относят дату его рукоположения в сан к 900 году. Однако некоторые историки считают, что Арно идентичен с упоминавшимся в нескольких хартиях одноимённым аббатом монастыря Сен-Бернар-де-Роман, умершим между 905 и ноябрём 908 года. Также в одном документе, датированном 912 годом, главой Амбрёнской архиепархии назван некий Теодульф, о котором больше ничего неизвестно.

Епископство Бенедикта пришлось на один из самых трудных периодов истории Амбрёнской архиепархии. В это время сарацины, укрепившиеся во Фраксинете, возобновили набеги на земли Прованса. Многие здешние города были ими разграблены или сожжены, множество жителей-христиан убиты или захвачены в плен. Особенно сильно страдали от набегов мусульман богатые прованские монастыри.

Во время одного из таких вторжений мавры осадили хорошо укреплённый Амбрён, под защиту стен которого бежали и жители Сен-Жан-де-Морьена вместе со своим епископом святым Одиларом. Попытки мусульман штурмом овладеть Амбрёном окончились безрезультатно, но, благодаря нескольким предателям, открывшим ночью перед врагом одни из ворот, сарацинам удалось ворваться в город. Во время устроенного мусульманами побоища погибла бо́льшая часть местных жителей. Бенедикт и Одилар были зарублены во время молитвы прямо в кафедральном соборе. В руки мавров попала богатая добыча, часть из которой досталась тем, кто открыл городские ворота. Эти же предатели, испытывая зависть к богатству Амбрёнской церкви, сожгли архиепископский архив, уничтожив все документы, подтверждавшие права архиепархии на владение землями и имуществом. Несколько лет сарацины владели городом: они устроили в кафедральном храме мечеть и покинули Амбрён лишь после его полного разрушения.

Предания Амбрёнской архиепархии свидетельствуют, что архиепископ Бенедикт был позднее причислен к лику мучеников, но не сообщают, когда отмечался день его памяти. Гибель Бенедикта они относят к 916 году, а дату избрания его преемника, святого Либерала — к 920 году. Однако до нашего времени дошло несколько исторических источников, подтверждающих факт, что Одилар Морьенский в 927 году был ещё жив. На основе этих данных современные историки считают, что захват мусульманами Амбрёна относится ко времени более позднему, чем 916 год. Возможно, это произошло около 930 года.

Примечания 

Архиепископы Амбрёна
Архиепископы X века
Святые по алфавиту
Христианские святые X века
Католические святые
Местночтимые святые